Cumbo peut désigner :

Patronymes 
  Don Salvatore Cumbo (1810–1877), théologien, philologue et linguiste maltais.

Toponymes

Tour Cumbo (Torri Cumbo) : ancienne place forte maltaise de la ville de Mosta.

Cumbo : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda ;
 Cumbo : capitale de la paroisse civile de Cumbo de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda.

Hydrologie 
 Cumbo Creek : cours d'eau australien situé en Nouvelle-Galles du Sud.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme maltais